Petriș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Petriș (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Petriș (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Petriș (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți